Anticipazione – in filosofia, quei concetti universali di genere e specie che si formano naturalmente e spontaneamente, con i quali i dati singoli empirici vengono anticipati, formulati, prima ancora di farne un'esperienza diretta
Anticipazione o Prolessi – figura retorica che consiste nell'anticipare una parte della proposizione per mettere in evidenza un concetto o una parola
Anticipazione – in genetica, fenomeno, comune ad alcune malattie genetiche per cui il fenotipo patologico insorge ad un'età sempre più precoce di generazione in generazione
Anticipazione – in musica, l'esecuzione di una o più note prima dell'accordo a cui esse appartengono
Anticipazione – in psicologia, un'emozione che causa piacere, eccitazione, o ansia nel pensare ad un evento inaspettato

Altri progetti